La Coupe de la Fédération 1992 est la  du plus important tournoi de tennis opposant des équipes nationales féminines.

La compétition, qui s'est tenue à Francfort-sur-le-Main du 13 au , a vu l'Allemagne s'imposer en finale face à l'Espagne (deux points à un).

Organisation 
Le tableau final de la  de Coupe de la Fédération réunit 32 équipes qui s'affrontent par élimination directe en cinq tours. Chaque rencontre se joue au meilleur des trois matchs, soit deux simples et, le cas échéant, un double décisif.

Ce tableau final est composé des 16 équipes présentes au second tour du tableau final de l'édition précédente, 12 équipes rescapées des « play-offs » 1991 et quatre équipes (Chili, Mexique, Corée du Sud et Afrique du Sud) issues des phases éliminatoires par zones géographiques (Amériques, Asie/Océanie et Europe/Afrique) organisées en avril et .

Les équipes vaincues au premier tour du tableau final disputent des « play-offs » décidant de leur participation au tableau final de l'édition suivante.

Résultats

Tableau final

Premier tour

Deuxième tour

Quarts de finale

Demi-finales

Finale

Play-offs 

Les équipes victorieuses du deuxième tour des plays-offs restent dans le groupe mondial.

Les équipes vaincues au premier et deuxième tour sont reléguées dans les groupes par zone géographique lors de l'édition suivante.

Voir aussi

Articles connexes 
 Coupe Davis 1992
 Fed Cup
 Saison 1992 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel de la Fed Cup
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1992
Coupe de la Federation
Tennis en Allemagne en 1992
Compétition de tennis à Francfort-sur-le-Main
Tennis en juillet 1992